Brian McDermott (1961), Engels voetballer en voetbalcoach
 Dylan McDermott (1961), Amerikaans acteur
 John McDermott (golfer) (1891-1971), Amerikaans golfer
 John McDermott (scheidsrechter) (1956), Iers voetbalscheidsrechter
 Richard McDermott (1940), Amerikaans schaatser
 Sean McDermott (1993), Iers voetballer
 Terry McDermott (1951), Engels voetballer
 Conor McDermott-Mostowy (1999), Amerikaans schaatser
 McDermott International, Amerikaanse multinational